Erica herbacea est un nom scientifique décrivant une bruyère. Néanmoins, plusieurs espèces ont reçu ce nom.

Erica herbacea L. 
 La première description est Erica herbacea L.. Cependant, ce binôme a été rejeté au profit de Erica carnea L.

Erica herbacea Georgi 
 La seconde description est Erica herbacea Georgi. La première occurrence du binôme ayant été rejetée, celle-ci est acceptable selon la nomenclature botanique. Toutefois, ce nom n'est à l'heure actuelle plus valide, étant considéré comme synonyme de Calluna vulgaris (L.) Hull.

Notes et références 
 

Ericaceae